Мркоци () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Мркоци, Марко — Народный герой Югославии.
 Мркоци, Славко (1922-1943) — Народный герой Югославии.